Étienne Henri d'Escayrac Lauture (1747-1791) : officier français;
 Léonce d'Escayrac-Lauture (1786-1867) : homme politique français;
 Stanislas d'Escayrac de Lauture (1826-1868) : explorateur français.